Preissler oder Preißler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Preißler (1921–2003), auch Adi Preißler, deutscher Fußballspieler und -trainer
 Barbara Helena Preissler (1707–1758), deutsche Kupferstecherin
 Christian Preißler (* 1942), deutscher Ingenieur und Politiker (SPD)
 Daniel Preissler (1627–1665), deutscher Porträt- und Historienmaler
 Dietmar Preißler (* 1956), deutscher Historiker
 Edwin Preißler (1942–2008), deutscher Fußballspieler
 Emil Preissler (Emil Preißler; 1856–1939), Direktor der Actien-Zuckerfabrik Linden-Hannover, Vorstandsvorsitzender des Vereins der Deutschen Zuckerindustrie
 Frank Preissler (* 1959), deutscher Synchronbuchautor, Synchronregisseur, Tonmeister und Musiker
 Fritz Preissler (1908–1948), tschechisch-deutscher Rodler
 Fritz Preißler (1904–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Georg Martin Preissler (1700–1754), deutscher Kupferstecher und Radierer
 Helmut Preißler (1925–2010), deutscher Schriftsteller
 Holger Preißler (1943–2006), deutscher Islamwissenschaftler und Religionshistoriker
 Ignaz Preissler (1676–1741), schlesischer Glas- und Porzellanmaler
 Johann Daniel Preissler (1666–1737), deutscher Maler
 Johann Georg Preissler (1757–1831), deutscher Kupferstecher
 Johann Justin Preissler (1698–1771), deutscher Kupferstecher, Director der Nürnberger Malerakademie von 1742 bis 1771
 Johann Martin Preissler (1715–1794), deutscher Kupferstecher
 Kurt Preißler (1893–1968), deutscher Maler, Grafiker und Radierer
 Paul Preißler († 1935), deutscher Maler und Illustrator
 Peter M. Preissler (* 1943), österreichischer Regisseur, Schauspieler und Autor
 Sebastian Preißler († 1591), deutscher Glashüttenbesitzer
 Susanna Maria Preißler (1701–1765), deutsche Gemmenschneiderin
 Thomas Preissler (* 1958), deutscher Musiker und Komponist
 Uwe Preißler (* 1967), deutscher Radsportler
 Valentin Daniel Preissler (1717–1765), deutscher Maler und Kupferstecher
 Valentin Preißler (* 1988), deutscher Jazzmusiker
 Walter Preißler (1915–2005), deutscher Jurist und Politiker (GB/BHE, GDP, CDU)
 Wolfgang Preissler (1932–2023), deutscher Musiker und Komponist

Siehe auch:
 Preissler (Künstlerfamilie)
 Preisler